Yukon/NWT Scotties Tournament of Hearts 2011 – mistrzostwa Jukonu i Terytoriów Północno-Zachodnich kobiet w curlingu. Planowo miały odbyć się w dniach 26-29 stycznia 2012 w Yellowknife, na lodowisku Yellowknife Curling Club. Z powodu braku zgłoszeń do rywalizacji w Jukonie, reprezentację terytoriów wyłoniono podczas mistrzostw Terytoriów Północno-Zachodnich między 13 a 15 stycznia 2012 w Inuviku. 

Tytuły mistrzowskie obroniła Kerry Galusha, na Scotties Tournament of Hearts 2012 z bilansem 4 wygranych i 7 porażek uplasowała się na 10. miejscu. 



Klasyfikacja końcowa

Finał

Roudn Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 2011 NWT/Yukon Women's Curling Championships

2012 w curlingu
2012